Авл Семпроний Атратин () — имя нескольких политических деятелей Древнего Рима:
 Авл Семпроний Атратин — консул 497 и 491 до н. э.
 Авл Семпроний Атратин — военный трибун с консульской властью 444 до н. э.
 Авл Семпроний Атратин — военный трибун с консульской властью 425, 420 и 416 до н. э.
 Авл Семпроний Атратин — начальник конницы 380 до н. э.